Wigbertkirche (nach dem benediktinischen Mönch Wigbert) ist der Name folgender Kirchen:

 Wigbertikirche (Allstedt)
 St. Wigiberti (Altengottern)
 St. Wigbert (Bad Hersfeld)
 St. Wigbert (Dorfsulza)
 St. Wigberti (Bilzingsleben)
 Wigbertikirche (Erfurt)
 St. Wigbert (Göllingen)
 St. Wigbert (Großbrembach)
 St. Wigbert (Häselrieth)
 St. Wigbert (Heldrungen)
 St. Wigbertus (Hermstedt)
 St. Wigberti (Ichstedt)
 Burgkirche (Ingelheim), früher Wigbertkirche
 St. Wipperti (Kölleda)
 St. Wigberti (Körner)
 Wigbertkirche (Kreisfeld)
 St. Wigberti (Niederzimmern)
 Wigbertkirche (Olbersleben)
 St. Wigbert (Osterhausen)
 Wigbertkirche (Pferdingsleben)
 St. Wiperti (Quedlinburg)
 St. Wigberti (Sangerhausen-Riestedt)
 St. Wigbert (Schornsheim)
 St. Wigberti (Thürungen)
 Wigbertkirche (Veckerhagen)
 St. Wigbert (Wabern/Hessen) (errichtet 1958/59, Abriss 2020)

Siehe auch:
 Priorat Sankt Wigberti

Liste (Kirchen nach Patrozinium)